Xianfeng (咸丰), empereur de Chine de la dynastie Qing, a régné de 1850 à 1861 ;
 Le xian de Xianfeng (咸丰) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.